Răzbunarea (Intikam)

Răzbunarea (Intikam) este versiunea turcească a serialului Revenge. Yagmur Ozden se mută într-un cartier bogat pe țărmul Bosforului în Istanbul. Numele ei real este Derin Celik. Tatăl ei, Adil Celik, a fost acuzat de o crimă pe care nu a comis-o și a fost trimis la închisoare. Derin a fost trimisă la orfelinat cu gândul că tatăl ei este vinovat. Adil a vrut ca fiica lui să știe adevărul și a ținut un jurnal care să îi fie dat ei. Derin a aflat adevărul despre tatăl ei la 18 ani. Dar era prea târziu. El a murise in închisoare. Derin se întoarce în cartierul din copilăria sa cu o identitate diferită vrând să se răzbune pe oamenii care l-au trădat pe tatăl ei.

Lista Episoadelor
 Pilot
 Încredere
 Perfidie
 Ipocrizie
 Vinovăție
 Intrigă
 Bufonerie
 Perfidie
 Suspiciune
 Loialitate
 Șantaj
 Infamie
 Angajament
 Detectare
 Haos
 Scandal
 Îndoială
 Iertare
 Moștenire
 Durere
 Per Cont
 Soartă
 Înviere
 Încredere
 Intuiție
 Iertare
 Amăgire
 Ispășire
 Origine
 O extracție a deficitului
 Putere
 Înșelăciune
 Înșelăciune
 Fuziune
 Victimă
 Penalizare
 Lumină
 Victorie
 Bal Mascat
 Identitate
 Aprilie
 Adevărul (Partea 1)
 Adevărul (Partea 2)

Seriale turcești
Seriale de televiziune din 2013